Por Sun City pode estar à procura de:
 Sun City, um casino resort da África do Sul

Topônimos 
 Sun City (Arizona)
 Sun City (Califórnia)
 Sun City (Kansas)

Desambiguação